Calderón, spanyol családnév
Földrajz
 Calderón, település Pichincha tartományban
 Calderón, település Requena községben, Valencia tartományban